Die Saison 2004/05 der Volleyball-Bundesliga begann am 3. Oktober 2004 und endete am 30. April 2005. Der VfB Friedrichshafen wurde zum sechsten Mal Deutscher Meister.

Mannschaften 
In dieser Saison spielten folgende zwölf Mannschaften in der ersten Liga:
SCC Berlin
Volley Dogs Berlin
ASV Dachau
evivo Düren
SG Eltmann
VfB Friedrichshafen
VV Leipzig
Maoam Mendig
Moerser SC
TSV Unterhaching
VC Olympia Berlin
SV Bayer Wuppertal

Als Titelverteidiger trat der SCC Berlin an. Aus der zweiten Liga kamen Dachau und Moers. Beim VC Olympia spielte die Junioren-Nationalmannschaft „außer Konkurrenz“, weil sie von den Play-off-Spielen und der Entscheidung im Abstiegskampf ausgeschlossen war.

Saisonverlauf 
Zunächst spielten die zwölf Mannschaften eine Qualifikationsrunde, bei der einmal jeder gegen jeden antrat, entweder zuhause oder auswärts. Friedrichshafen überstand diese Runde ohne Niederlage. Der SCC Berlin verlor nur das Spiel über fünf Sätze beim VfB. Neben Düren und Unterhaching konnten sich auch Leipzig und Aufsteiger Moers mit jeweils zwei Punkten Vorsprung für die Top-Ligarunde qualifizieren.

In der Runde der sechs besten Mannschaften traten alle Mannschaften zweimal gegeneinander an. Der VfB und der SCC besiegten sich bei ihren Heimspielen gegenseitig. Obwohl Friedrichshafen zusätzlich noch in Leipzig verlor, blieben sie wegen des besseren Satzverhältnisses vor den Charlottenburgern. Unterhaching gewann nur zweimal und rutschte vom vierten auf den sechsten Tabellenplatz ab.

In der unteren Hälfte erreichten Wuppertal und Mendig die Play-offs. Die Volley Dogs Berlin konnten  den Abstieg nicht verhindern, obwohl sie fünf Siege schafften. Dachau gewann nur einmal und begleitete die Berliner zurück in die zweite Liga.

Im Viertelfinale konnten sich Friedrichshafen und Berlin souverän durchsetzen. Moers erreichte ebenfalls das Halbfinale, war dort aber dem VfB unterlegen. Der MSC gewann das Spiel um Platz 3 gegen Berlin. Düren lag im Viertelfinale gegen Unterhaching nach der Heimniederlage auswärts schon mit 0:2 Sätzen zurück und schaffte noch die Wende. Im Halbfinale siegte evivo in Berlin und sorgte mit einem 3:2-Heimsieg sowohl für das Aus des Titelverteidigers als auch für die erste Finalteilnahme der Vereinsgeschichte. Dort waren die Dürener allerdings chancenlos gegen Friedrichshafen, das erstmals seit 2002 wieder Deutscher Meister wurde.

Statistik

Qualifikationsrunde

Top-Ligarunde

Ligarunde

Play-offs

Weblinks 
 Volleyball-Bundesliga Männer Archiv
 Ranglisten 2005 (PDF-Datei; 224 kB)

2004/05
Volleyballsaison 2004/05